Op de Australian Open 2010 speelden de vrouwen  in het enkelspel van 18 tot en met 30 januari 2010. Het was de 84e editie. De Amerikaanse Serena Williams wist haar titel van 2009 met succes te verdedigen. Ze versloeg in de finale Justine Henin met 6-4, 3-6 en 6-2. Williams zorgde voor een record door de Australian Open voor de vijfde keer te winnen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2010